Arnots miertapuit
 Bruine miertapuit
 Congomiertapuit
 Kaapse miertapuit
 Ruahamiertapuit
 Rüppells miertapuit
 Witkapmiertapuit
 Zwarte miertapuit